Almenno kan syfta på:

 Almenno San Bartolomeo – en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien
 Almenno San Salvatore – en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien